Egg Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Egg Island (Antarktika)

in Australien:
 Egg Island (Horseshoe Reef), Tasmanien
 Egg Island (Huon River), Tasmanien
 Egg Island (Shark Bay), Western Australia

in den Bahamas:
 Egg Island (Bahamas)

in Kanada:
 Egg Island (British Columbia)
 Egg Island (Ontario)

im Südatlantik:
 Egg Island (St. Helena)

in den Vereinigten Staaten:
 Egg Island (Alaska)
 Egg Island (New Jersey)